Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 14 по 16 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
14 августа 2008, с 19:54 до 20:21 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
15 августа 2008, с 11:19 по местному времени

Финал 
16 августа 2008, в 10:10 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Баттерфляй, мужчины, 100 м